Kolonist, persoon die migreert naar een kolonie, een nederzetting in een ander land, militair beheerd door zijn thuisland.
 De Kolonist (tijdschrift), een Surinaams tijdschrift dat een keer per maand verscheen, opgericht in 1838
 Pionier, iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt.